Wyre kan syfta på:

Storbritannien 

 Afon Wyre, vattendrag, Wales, 
 Wyre, Skottland, ö, Orkneyöarna, 
 Wyre District – ett distrikt i Lancashire, England
 River Wyre – ett vattendrag i England
 Wyre Forest – en skog i England

Robotskapade Storbritannienförgreningar